Єдлічка Алоїз Венцеславович — український композитор, фольклорист, педагог, піаніст та хоровий диригент.
 Єдлічка Венцеслав Венцеславович — український піаніст, музичний педагог та громадський.
 Єдлічка Ернст Алоїзович — російсько-німецький піаніст і музичний педагог.
 Єдлічка Іржі — чеський плавець.
чеські прізвища